Giuli – cognome italiano
 Alessandro Giuli – giornalista italiano
 Domenico Giuli – politico italiano
 Luigia Giuli Vaccolini – artista italiana